Бистринци су село у источној Славонији, у саставу града Белишћа, Република Хрватска.

Историја 
До територијалне реорганизације у Хрватској насеље се налазило у саставу бивше велике општине Валпово.

Становништво 
На попису становништва 2011. године, Бистринци су имали 1.598 становника.

Попис 1991. 
На попису становништва 1991. године, насељено место Бистринци је имало 1.701 становника, следећег националног састава:

Референце

Спољашње везе

Литература 
 

Белишће
Славонија
Насељена места у Хрватској
Насељена места у Осјечко-барањској жупанији
Википројект географија/Насеља у Хрватској